Teleférico ist der spanische und portugiesische Name für Seilbahn.

Bekannte Teleféricos sind:

 Teleférico de Caracas in Caracas (Venezuela)
 Teleférico de Fuente Dé in Kantabrien (Spanien)
 Teleférico in Funchal auf Madeira (Portugal)
 Teleférico La Paz – El Alto (Bolivien)
 Teleférico de Madrid in Madrid (Spanien)
 Teleférico de Medellín in Medellín (Kolumbien)
 Teleférico de Mérida, die Meridabahn in Mérida (Venezuela)
 Teleférico a Monserrate in Bogotá (Kolumbien)
 Teleférico de Montjuic in Barcelona (Spanien)
 Teleférico do Parque das Nações in Lissabon (Portugal)
 Teleférico in Puerto Plata (Dominikanische Republik)
 Teleférico Pão de Açúcar, die Seilbahn auf den Zuckerhut in Rio de Janeiro (Brasilien)
 Teleférico do Alemão, die Seilbahn im Complexo do Alemão in Rio de Janeiro (Brasilien)
 Teleférico de Rosario in Rosario (Argentinien)
 Teleférico del Teide auf Teneriffa (Spanien)
 Teleférico de Cruz Loma in Quito (Ecuador)